

China 
 Volksrepubliek China met ISO-landcode CN
 De voertuigcode van dit land, zie Lijst van landcodes voor voertuigen
 .cn, het topleveldomein op internet van de Volksrepubliek China

Geografie overig 
 Marokko, het vliegtuigregistratienummer heeft prefix CN
 Cuneo (provincie), een provincie van Italië
De code voor Cuneo op het Italiaans kenteken
 County Cavan, een graafschap in Ierland, met code CN
 Caribisch Nederland, de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Chemie 
 Copernicium (Cn) een chemisch element
 Cyanide, de zuurrest van waterstofcyanide (blauwzuur)
 Chlooracetofenon (CN-gas), een traangas
 Cellulosenitraat

Sport 
 Cercle de Natation de Bruxelles, een waterpoloclub uit België
 CN Barcelona, een zwem- en waterpoloclub uit Barcelona, Spanje
 Club Natació Sabadell, een zwem- en waterpoloclub uit Sabadell, Spanje
 Cercle des nageurs de Marseille, een zwemclub uit Marseille

Overige 
 Canadian National, een Canadees spoorwegbedrijf
 Cartoon Network, een televisiezender
 Centraal Nederland, een Nederlands openbaarvervoerbedrijf
 CN Tower, een toren in de Canadese stad Toronto
 Een Romeins praenomen